

Cinema
Mama – cortometraggio del 1912 diretto da Bettina Wilhelm, Carl Wilhelm
Ma-ma – film del 1976
Mama – film del 1990 diretto da Zhang Yuan
Mama – film del 1999 Denis Evstigneev
La madre (Mama) – film del 2013 diretto da Andrés Muschietti

Geografia
Mama – insediamento russo, situato nell'Oblast' di Irkutsk
Mama – fiume della Russia siberiana sudorientale

Musica 
Mama Records – casa discografica italiana fondata da Herbert Pagani
 Mama Cass – pseudonimo di Cass Elliot dei The Mamas & the Papas
Mama – canzone di Umberto Tozzi tratta dall'album Eva del 1982
Mama – singolo dei Genesis del 1983
Mama e! – singolo di Pino Daniele del 1987
Mama – singolo di Zucchero Fornaciari del 1990
Mama – singolo delle Spice Girls del 1997
Mama (Ana Ahabak) – singolo di Christina Stürmer del 2003
Mama – singolo dei My Chemical Romance del 2008
Mama – EP degli Exo del 2012
Mama – singolo degli Exo del 2012
Mama – singolo di Gilli con la partecipazione di Kesi del 2018
Mama – canzone di 6ix9ine, Kanye West e Nicki Minaj del 2018 contenuta nell'album Dummy Boy
Mama – singolo dei Clean Bandit del 2019
Mama – singolo di Gemitaiz del 2020
Mama – singolo di Roshelle del 2021
Mnet Asian Music Award – premio musicale sudcoreano
Muzikos asociacijos metų apdovanojimai – premio musicale lituano

Televisione
Mama – serie televisiva

Pagine correlate 
 Mamma